Passionnément, film franco-italien réalisé par Georges-André Lacroix, sorti en 1920 ;
 Passionnément, film français réalisé par René Guissart et Louis Mercanton, sorti en 1932 ;
 Passionnément, film français réalisé par Bruno Nuytten, sorti en 2000.